Жермен може да се односи на:

 Жермен (Горња Марна), насељено место у Француској, у департману Горња Марна
 Жермен (Ен), насељено место у Француској, у департману Ен
 Жермен (Марна), насељено место у Француској, у департману Марна
 Жермен де Фоа, друга жена Фердинанда II од Арагона